Gorga se poate referi la:

 Bov, Sofia, sat în comuna Svoghe, regiunea Sofia, Bulgaria
 Bov (Gara Bov), Sofia, sat în comuna Svoghe, regiunea Sofia, Bulgaria
 Comuna Bov, comună din comitatul Sønderjyllands Amt, Danemarca